Miejscowości w USA:
 Highland Heights – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Campbell
 Highland Heights – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga